Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Delfino e Patricio Rudi che hanno battuto in finale Diego del Río e Tomas Tenconi 6-2, 4-6, 7-66.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Juan Ignacio Carrasco (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Diego Moyano (primo turno)

 Óscar Hernández /  Potito Starace (quarti di finale)
 Jens Knippschild /  Jan Weinzierl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2003